A 2020-as rali-világbajnokság a széria 48. szezonja volt. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség szervezte és bonyolította le, ez a szakág legmagasabb szintű bajnoksága.

A bajnoki címet a francia Sébasten Ogier szerezte meg, aki ezzel a sikerével hétszeres győztessé avanzsált. A gyártók számára kiírt pontversenyt a koreai Hyundai Shell Mobis WRT nyerte meg.

Versenynaptár
A szezon naptára többször is jelentős mértékben módosult a koronavírus-járvány kitörése miatt, ezért korábban látott vagy teljesen új helyszínekkel pótolták az eredeti tervezetben szereplő több fordulót is, mint például Chilét, Argentínát, Portugáliát, Szafarit, Finnországot, Új-Zélandot, Németországot, Walest vagy Japánt.

Csapatok és versenyzők

Összefoglaló

Eredmények

Pontrendszer

Power stage pontrendszer

Versenyzők

Navigátorok

Gyártók

Jegyzetek

További információk
 Hivatalos honlap

Rali-világbajnokságok
Rali
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események